V Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1977 года проведён в феврале в Неймегене. Система проведения — круговая. 12 участниц, самые опытные — Эф Ньювенхёйзен и Барбара Грас — у них это пятый турнир. Дебютанты таких крупных соревнований, как национальный чемпионат, H. Huynk, M. Knuvers и R. Wittenburg-Brands больше не участвовали в турнирах на уровне провинции и страны.

Барбара Грас завоевала четвертый национальный титул. Экс-чемпионка Эф Ньювенхёйзен — вторая. Третья подряд бронза у Лени Тонен.

Неймеген — очередная новая географическая точка проведения чемпионата, четвертая по счёту.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

февраль 1977 года
1977 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1977 году
женщины 1977
Спортивные соревнования в Неймегене